

Ouvrages 
Lois peut faire référence au pluriel de loi, comme dans :
 Les Lois, dialogue de Platon ;
 Traité des lois, ouvrage de Théophraste ;
 De legibus ou Des lois, traité de Cicéron.

Personnalités

Patronyme 
 George Lois (1931-2022), photographe américain.

Prénom 
Loïs ou Lois est aussi un prénom, porté notamment par :
 Loïs, grand-mère de saint Timothée, proche collaborateur de saint Paul, citée dans la  Lettre à Timothée: 2 Tm 1:5 « J'évoque le souvenir de ta foi sincère : c'était celle de Loïs, ta grand-mère » (traduction Bible de la Liturgie AELF). Ce prénom biblique féminin s'est répandu d'abord dans le monde anglo-saxon.
 Lois Lane, un personnage de fiction appartenant à l'univers de DC Comics. Elle est le grand amour de Superman ;
 Lois Weber, une réalisatrice, scénariste, actrice et productrice américaine (1881-1939) ;
 .

Voir aussi